«Штрихи к портрету В. И. Ленина» — советский кинематографический цикл из четырёх телевизионных художественных фильмов, освещающих жизнь и деятельность Ленина в 1918 году. Снят творческим объединением «Экран» в 1967—1970 годах. После единственного показа первой части по ЦТ СССР в начале 1970-х годов, фильм попал в категорию «полочных» и не демонстрировался вплоть до 1987 года.

Повторная «премьера» широко обсуждалась в государственных средствах массовой информации. Леонид Пчёлкин вспоминал: «В конце 1960-х я снял цикл фильмов о Ленине „Штрихи к портрету“ по сценарию Михаила Шатрова, основанному на документах. Ленин был жёстким человеком, и мне показалось, что Михаил Ульянов очень подошёл для этой роли. Так вот, эти фильмы пролежали на полке двадцать лет! То, что при большевиках их положат на полку, я предположить не мог. Оказалось, незадолго до выхода моих фильмов в свет, Политбюро как раз приняло решение начать прославлять в средствах массовой информации и в искусстве Леонида Ильича Брежнева. Ленин оказался не нужен. Начинался культ новой личности».

Сюжет 
 Фильм 1. «Поимённое голосование» даёт картину острейшей полемики, разгоревшейся среди большевистского руководства по поводу подписания Брестского мира весной 1918 года. Центральный эпизод фильма — спор Ленина с Бухариным накануне решающего поимённого голосования депутатов IV Чрезвычайного Съезда Советов по вопросу ратификации Брестского договора.
 Фильм 2. «Полтора часа в кабинете В. И. Ленина. 1918» рисует обстановку одного из обычных заседаний Советского Правительства летом 1918 года. Среди обсуждаемых вопросов — проект сооружения мемориальной доски усопшему лидеру анархистов П. А. Кропоткину (ошибка сценариста Михаила Шатрова — Кропоткин умер в 1921 году).
 Фильм 3. «Воздух Совнаркома» представляет собой игровое продолжение документальных кадров прогулки только что выздоровевшего, после ранения, Ленина во дворе Кремля осенью 1918 года. Он начинается с заставки и титров подлинного первого советского киножурнала «Кино-Неделя» и стилизован под документ.
 Фильм 4. «Коммуна ВХУТЕМАС» показывает встречу и дискуссионное общение Ленина со студентами-художниками, молодыми представителями новой советской культуры.

В ролях 

 Михаил Ульянов — Владимир Ленин
 Игорь Кваша — Яков Свердлов
 Олег Табаков — Николай Бухарин
 Олег Ефремов — Юлий Мартов
 Анатолий Папанов — Давид Рязанов
 Евгений Евстигнеев — Анатолий Луначарский
 Пётр Щербаков — Артём
 Ирина Мирошниченко — Наташа Гопнер
 Кирилл Лавров — Василий Каюров
 Владислав Стржельчик — доктор Граховский
 Марк Прудкин — доктор Владимир Минц
 Иван Соловьёв — доктор Владимир Розанов
 Тамара Логинова — Мария Ульянова
 Александр Пашутин — «Рыжий», поэт-футурист
 Армен Джигарханян — Виталий Семёнович, председатель Моссовета
 Николай Караченцов (в титрах Караченцев) — художник-футурист (прототип - Сергей Сенькин)
 Гарри Бардин — художник-футурист
 Георгий Куликов — член Совнаркома
 Виктор Сергачёв — В. Володарский
 Владимир Кенигсон — Александр Юльевич Ге
 Никита Подгорный — Лихач
 Сергей Некрасов — Борис Камков
 Юлиан Балмусов — Лев Каменев
 Галикс Колчицкий — Владимир Бонч-Бруевич
 Людмила Возиян — Мария Спиридонова
 Евгений Дубасов — Александр Мясников
 Геннадий Кочкожаров — Ломов
 Владимир Емельянов — Максим Горький
 Борис Ульянов — Юрий Стеклов
 Маргарита Юрьева — Александра Коллонтай
 Мария Пастухова — Надежда Крупская
 Наталья Верова — Инесса Арманд
 Айно Тальви — Клара Цеткин
 Зиновий Филлер — Георгий Чичерин
 Николай Алексеев — Григорий Петровский
 Александр Граве — Александр Цюрупа
 Филимон Сергеев — Донат Черепанов

Награды 
 1987 — Международный кинофестиваль телефильмов «Злата Прага», приз М. Ульянову за лучшую мужскую роль.

Примечания

Литература 
 В. Листов. Чистый воздух революции. Заметки историка о фильме // Литературная газета, № 5, 28.I.1987.

Телефильмы СССР по алфавиту
Фильмы Леонида Пчёлкина
Фильмы о Владимире Ленине
Фильмы:Персонаж:Владимир Ленин
Фильмы:Персонаж:Максим Горький
Фильмы:Персонаж:Надежда Крупская
Фильмы:Персонаж:Анатолий Луначарский